

Patronyme 

 Jacques Favarger (1889-1967), architecte suisse.
 Pierrette Favarger (1924-2015), céramiste suisse.
Charles-Louis Favarger (1809-1882), politicien suisse.
Paul Favarger (), chocolatier suisse.

Autre 
 Favarger,  entreprise suisse spécialisée dans la fabrication du chocolat.